De twintigste etappe van de Ronde van Italië 2011 werd op 28 mei 2011 verreden. Het was een bergrit over een afstand van 242 km tussen Verbania en Sestriere.

Uitslagen

Nevenklassementen 

Etappe 20
Sport in Turijn (metropolitane stad)